Daffner ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Daffner (1844–1933), deutscher Arzt
 Hugo Daffner (1882–1936), deutscher Komponist, Schriftsteller, Arzt und Journalist
 Thomas Daffner (* 1971), deutscher Eishockeyspieler